ТЗП — многозначная аббревиатура:
 ТЗП — температура земной поверхности
 ТЗП — теплозащитное покрытие
 ТЗП — топливно-заправочный пункт
 ТЗП — торгово-закупочное предприятие
 ТЗП — Тюменский завод пластмасс
 Тзп — точка с запятой

См. также 
 ЭТЗП — электронная торгово-закупочная площадка
 ТЗПК — трансферный зал повышенной комфортности
  — аббревиатура латиницей